Monte Cimone ist der Name folgender Berge in Italien: 

 Monte Cimone (Walliser Alpen) (2453 m) in den Walliser Alpen, bei Carófolo, Piemont
 Monte Cimone del Montasio (2379 m) in den Julischen Alpen, bei Dogna, Friaul-Julisch Venetien
 Monte Cimone (Apennin) (2165 m) im Toskanisch-Emilianischen Apennin, bei Séstola, Emilia-Romagna
 Monte Cimone (Vicentiner Alpen) (1383 m) in den Vicentiner Alpen, bei Asiago, Veneto
 Monte Cimone di Tonezza (1226 m) in den Vicentiner Alpen, bei Arsiero, Veneto